А́лан Мо́ртон Де́ршовиц (; ) — американский адвокат, правовед и политический комментатор по теме арабо-израильского конфликта, профессор права Гарвардской школы права. Получил широкую известность за свою адвокатскую работу, в частности за участие в ряде нашумевших судебных процессов. Провёл бо́льшую часть своей карьеры в Гарварде, где в возрасте 28 лет стал самым молодым профессором права в истории университета.

Как апелляционный адвокат в уголовных делах по убийству и покушению на убийство Дершовиц выиграл 13 из 15 поданных им жалоб. В одном из наиболее известных дел, выигранных Дершовицем, апелляционный суд отменил решение о признании Клауса фон Бюлова виновным в попытке убийства своей жены — наследницы мультимиллионного состояния Санни фон Бюлов. Написанная Дершовицем книга об этой истории легла в основу фильма «Изнанка судьбы», в котором роль Клауса фон Бюлова исполнил Джереми Айронс (получивший за свою игру премию «Оскар»). Дершовиц также выступил апелляционным советником для защиты в уголовном процессе О. Джей Симпсона.

Вскоре после террористических актов 11 сентября 2001 года Дершовиц выступил с идеей легализации пыток в исключительных и строго определённых законом случаях. Он предлагал ввести для этой цели специальные «ордера на пытку», которые выдавались бы судом после рассмотрения подробного и мотивированного запроса, подобно ордерам на арест или обыск.

В 2011 году Дершовиц стал консультантом команды адвокатов, защищающих Джулиана Ассанджа, и готовился защищать Леонида Кучму в так называемом «кассетном скандале».

В 2010 году Дершовиц стал лауреатом премии им. Менахема Бегина «за систематическое отстаивание интересов государства Израиль и противостояние попыткам делегитимации еврейского государства в СМИ и академических кругах стран Запада».

Избранная библиография 
На английском
 1982: The Best Defense. ISBN 0-394-50736-3.
 1985: Reversal of Fortune|Reversal of Fortune: Inside the von Bülow Case. ISBN 0-394-53903-6.
 1988: Taking Liberties: A Decade of Hard Cases, Bad Laws, and Bum Raps. ISBN 0-8092-4616-3.
 1991: Chutzpah. ISBN 0-316-18137-4.
 1992: Contrary to Popular Opinion. ISBN 0-88687-701-6.
 1994: The Advocate’s Devil (fiction). ISBN 0-446-51759-3.
 1994: The Abuse Excuse: And Other Cop-Outs, Sob Stories, and Evasions of Responsibility. ISBN 0-316-18135-8.
 1996: Reasonable Doubts: The Criminal Justice System and the O.J. Simpson Case. ISBN 0-684-83021-3.
 1997: The Vanishing American Jew: In Search of Jewish Identity for the Next Century. ISBN 0-316-18133-1.
 1998: Sexual McCarthyism: Clinton, Starr, and the Emerging Constitutional Crisis. ISBN 0-465-01628-6.
 1999: Just Revenge (fiction). ISBN 0-446-60871-8.
 2000: The Genesis of Justice: Ten Stories of Biblical Injustice that Led to the Ten Commandments and Modern Law. ISBN 0-446-67677-2.
 2001: Letters to a Young Lawyer. ISBN 0-465-01631-6.
 2001: Supreme Injustice: How the High Court Hijacked Election 2000. ISBN 0-19-514827-4.
 2002: Why Terrorism Works: Understanding the Threat, Responding to the Challenge. ISBN 0-300-09766-2. — российский правовед, председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин отмечал об этой книге Дершовица: «Известный ученый, в недавнем прошлом ярый правозащитник призывает использовать принцип коллективного возмездия по отношению к семьям, этносам, конфессиональным группам террористов; ратует за применение любых видов пыток; выступает за то, чтобы существенно ограничить иммиграцию и права чужестранцев, в особенности выходцев из определённых регионов мира…».
 2002: Shouting Fire: Civil Liberties in a Turbulent Age. ISBN 0-316-18141-2.
 2003: The Case for Israel. ISBN 0-471-46502-X (hardcover); ISBN 0-471-67952-6 (paperback).
 2003: America Declares Independence. ISBN 0-471-26482-2.
 2004: America on Trial: Inside the Legal Battles That Transformed Our Nation. ISBN 0-446-52058-6.
 2004: Rights From Wrongs: A Secular Theory of the Origins of Rights. ISBN 0-465-01713-4.
 2005: The Case for Peace|The Case for Peace: How the Arab-Israeli Conflict Can be Resolved. ISBN 0-471-74317-8); .
 2006: Preemption: A Knife That Cuts Both Ways (Issues of Our Time). ISBN 0-393-06012-8.
 2007: Blasphemy: How the Religious Right is Hijacking the Declaration of Independence. ISBN 0-470-08455-3.
 2007: Finding Jefferson: A Lost Letter, a Remarkable Discovery, and the First Amendment in an Age of Terrorism. ISBN 978-0-470-16711-3.
 2008: Is There a Right to Remain Silent?: Coercive Interrogation and the Fifth Amendment After 9/11. ISBN 978-0-19-530779-5.
 2008: The Case Against Israel’s Enemies: Exposing Jimmy Carter and Others Who Stand in the Way of Peace. ISBN 978-0-470-37992-9.
 2009: Mouth of Webster, Head of Clay essay in The Face in the Mirror: Writers Reflect on Their Dreams of Youth and the Reality of Age. ISBN 978-1-59102-752-2.
 2009: The Case For Moral Clarity: Israel, Hamas and Gaza. ISBN 978-0-9661548-5-6.
На русском
 Дершовиц, Алан. Слово в защиту Израиля (пер. Л. Черниной). — М.: Текст, 2011. — 476 с. — ISBN 978-5-7516-0952-8.

Примечания

Ссылки 
 Блог Алана Дершовица
 Алан Дершовиц на сайте Гарвардского университета
 .
 Официальный сайт Алана Дершовица
 SWINDLE Magazine Interview
 Interview with Dershowitz on the Supreme Court
 Alan Dershowitz debates Meir Kahane 1985
 Нужно ли исключить Турцию из НАТО?

Выпускники Бруклинского колледжа
Выпускники Йельского университета
Выпускники Йельской школы права
Адвокаты по алфавиту
Адвокаты США
Историки США
Писатели США
Публицисты США
Лауреаты премии имени Бегина
Персоналии:Арабо-израильский конфликт
Профессора Гарвардского университета
Правоведы США